L'édition 2009 du tournoi de Dubaï s'est jouée du 23 février au  à Dubaï.

Primes et points

Faits marquants 
 Le refus de délivrer un visa à la joueuse israélienne Shahar Peer et à son compatriote Andy Ram a créé une vive polémique.
 De nombreux joueurs déclarent forfait : Rafael Nadal (problèmes au genou), Roger Federer (problèmes de dos), Fernando Verdasco (douleurs au pied), Nikolay Davydenko, Feliciano López et même Andy Roddick le tenant du titre. Ce dernier se retire pour protester contre la non-attribution de visa à Shahar Peer.
 Touché par un virus, le  mondial Andy Murray renonce à disputer son 1/4 de finale face au Français Richard Gasquet.
 Novak Djokovic remporte le tournoi en simple en battant David Ferrer en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Rik De Voest et Dmitri Toursounov s'imposent en finale face à Martin Damm et Robert Lindstedt. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2009) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Dubai
ATP 2009
Tennis
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2009